Кели () — средневековый ингушский башенный город-поселение.Расположен в Джейрахском районе Ингушетии. Ныне покинутое село, входит в сельское поселение Гули. Из Кели ведут своё происхождение представители ингушского рода (тейпа) Колой (Колоевы), (Тейпа) Аушевы Оуш первый житель из тейпа Аушевых - Элмарз.

Население

Примечания 

Населённые пункты Джейрахского района